Врбица (, ) — село в Сербии, в общине Чока, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 404 жителя (по переписи 1991 года — 548 жителей).

Демография 
В селе Врбица в 2002 году проживало 335 совершеннолетних жителей, средний возраст 45,9 лет (43,5 года у мужчин и 48,0 лет у женщин). В селе есть 173 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,34.

Село главным образом населено венграми, по результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Воеводины